Schützberg ist der Name von:

 Schützberg, Ortsteil der Stadt Jessen im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Schützberg (Bayerischer Wald) (477 m), Berg im Bayerischen Wald bei Haselbach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schützberg (Spessart) (365 m), Berg im Spessart bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Schutzberg